April, and a Flower (); (; ром: sawol, geuligo kkoch) — дебютный мини-альбом южнокорейского певца Чена. Он был выпущен 1 апреля 2019 года лейблом S.M. Entertainment. Альбом содержит шесть треков, включая ведущий сингл «Beautiful Goodbye». Альбом доступен в трех версиях: «April», «Flower» и стандартной версии альбома «Kihno».

Предпосылки и релиз 
8 марта сообщалось, что Чен выпустит свой первый сольный альбом в апреле. 19 марта было показано название альбома April, and a Flower, дата выпуска и обложка. Предварительный заказ трех версий альбома начался в тот же день. 21 марта была выпущена подробная тизерная фотография графика. 22 марта был выпущен трек-лист[7] и подробная информация об альбоме.

25 марта были выпущены три тизера. 26 марта были выпущены дополнительные три тизера. 29 марта  был выпущен первый тизер клипа «Beautiful Goodbye». 30 марта были выпущены две дополнительные тизерные фотографии.

1 апреля было выпущено официальное музыкальное видео «Beautiful Goodbye» и альбом. 5 апреля было выпущено вертикальное видео «Beautiful Goodbye». 8 апреля был выпущен визуальный видеоролик «Flower». 19 апреля был выпущен рукописный видеоролик «Beautiful Goodbye», в котором поклонники Чэна приняли участие в написании текстов песен на бумаге и сняли на него видео.

Промоушен 

1 апреля Чен провел шоукейс, где рассказал о процессе создания альбом и провел выступление, певец также впервые исполнил ведущий сингл «Beautiful Goodbye». В тот же день он провел мероприятие под названием «Chen’s April Busking» в торговом центре Coex Artium, где он обсудил с поклонниками каждый трек альбома и исполнил «Sorry Not Sorry» и Beautiful Goodbye». Чен начал продвигаться на музыкальных программах в течение одной недели, начиная с 5 апреля 2019 года, и в результате добился первого места на двух музыкальных программах. 6 апреля певец провел фан-митинг в Синчоне и 20 апреля в Пусане и Тэгу.

Трек-лист

Чарты

Продажи

Награды и номинации

Музыкальные программы

Примечания 

Мини-альбомы IRIVER
Дебютные мини-альбомы 2019 года